53-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 2 по 28 апреля 1986 года в Киеве.

Турнирная таблица

Ссылки 
 53rd USSR Championship, Kiev 1986

Чемпионаты СССР по шахматам
1986 год в шахматах
Спорт на Украине в 1986 году
Спортивные соревнования в Киеве
Апрель 1986 года
Чемпионаты СССР в 1986 году